Niemcy:
 Friedrich-Wilhelm-Platz – plac w Berlinie
 Friedrich-Wilhelm-Platz – plac w Brunszwiku
 Friedrich-Wilhelm-Platz – stacja metra w Berlinie